Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej 2019 – 30. edycja igrzysk Azji Południowo-Wschodniej. Zawody odbyły się w dniach 30 listopada – 11 grudnia w Filipinach.

Ceremonia otwarcia 
Ceremonia otwarcia igrzysk Azji Południowo-Wschodniej odbyła się 30 listopada 2019 roku w Philippine Arena w Bocaue. Uroczystość rozpoczęła Lani Misalucha, śpiewając hymn Filipin. Pierwsze przedstawienie ukazujące kulturę państwa organizującego igrzyska otworzył taniec Sarimanok, który później ustąpił miejsca tradycyjnym tańcom. Choreografia była inspirowana przez sztukmistrza samoobrony, Sagayana i Singkila.

Drugi występ zaczął się od pokazu tańca La Jota Manileña, który jest połączeniem stylu latynoamerykańskiego i prehiszpańskiego. Taniec ten poprowadził do parady sportowców przypominającą paradę w Santa Cruz. Wejście na stadion każdego z państw były oznaczone bambusowymi łukami oraz towarzyszyły im jedenaścioro filipińskich królowych piękności. Przy prezentacji reprezentacji Filipin został przedstawiony hit zespołu Hotdog pt. „Manila” z 1976 roku. Po przemarszu wszystkich uczestników Robert Seña zaśpiewał piosenkę powitalną zatytułowaną „Kay Ganda ng Ating Musika”.

Następnie nadszedł czas na kilka słów od najważniejszych osób. W pierwszej kolejności swoje przemówienie ogłosili kolejno: Przewodniczący Komitetu Organizującego Igrzyska Południowo-Wschodniej, Alan Peter Cayetano, Prezydent Filipińskiego Komitetu Olimpijskiego, Abraham Tolentino oraz Prezydent Filipin, Rodrigo Duterte.

Po przemówieniach na stadion została wniesiona flaga Federacji Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej. Czynność tę wykonali: lekkoatletka Lydia de Vega, pływaczka Akiko Thomson, pływak Eric Buhain, koszykarz Alvin Patrimonio, bowlerka Bong Coo, bilardzista Efren Reyes, bokser Mansueto Velasco oraz bowler Paeng Nepomuceno. Następnie przysięgę w imieniu sportowców złożyła softballistka Francesca Altomonte, zaś w imieniu sędziów – sędzia sportów elektronicznych Daren Vitug.

Trzeci występ artystyczny został zaprezentowany przez duet Aicelle Santos i Christiana Bautistę, którzy zaprezentowali utwór pt. „Minamahal Kita”. Po skończeniu tej pieśni na scenę wkroczyli tancerze hip-hopowi, którzy zaprezentowali choreografię taneczną do piosenek zmarłego rapera Francisa Magalony. Duplikat utworu zaśpiewali wspólnie Iñigo Pascual, Elmo Magalona i KZ Tandingan. Gościem specjalnym był apl.de.ap, członek zespołu Black Eyed Peas, który zaśpiewał swój przebój pt. „Bebot”.

Ostatni blok artystyczny otworzył otworzył taniec z lampionami, by później na scenie zaprezentowali się wszyscy wykonawcy tej ceremonii, śpiewając oficjalną piosenkę tych zawodów pt. „We Win As One” napisaną przez Floya Quintosa i Ryana Cayabyaba.

Ostatni symboliczny gest wykonali bokserzy Manny Pacquiao i Nesthy Petecio, zapalając znicz olimpijski, po czym nastąpił pokaz wyrobów pirotechnicznych.

Ceremonia zamknięcia 
Ceremonia zamknięcia igrzysk odbyła się 11 grudnia New Clark City Athletics Stadium. Rozpoczęła się wkroczeniem sportowców na środek stadionu. Następnie na scenie pojawił się Arnel Pineda, śpiewając piosenki znanych wykonawców, po czym na tle czarnego nieba zaprezentowano choreografię świecących się materii, kończąc powietrzny występ na napisach „We Win As One”.

Następnie wręczono nagrody najlepszym zawodnikom tych igrzysk: Singapurczykowi Quah Zheng Wen oraz Wietnamce Nguyễn Thị Ánh Viên. Oboje zdobyli p sześć złotych i dwa srebrne medale oraz zwycięzcy nagrody fair play – filipińskiemu surferowi Rogerowi Casugayowi za ocalenie konkurenta Aripa Nurhidayata w rundzie eliminacyjnej, po tym jak Indonezyjczyk spadł w deski i miał trudności z wynurzeniem się ponad powierzchnię wody.

Później nastąpiły przemówienia przewodniczącego komitetu organizującego igrzyska Azji Południowo-Wschodniej Alana Petera Cayetano oraz przewodniczącego Filipińskiego Komitetu Olimpijskiego Abrahama Tolentino, po których ogłoszono zamknięcie igrzysk. Z masztu została zdjęta flaga Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej, po czym zgaszono znicz. Flagę przekazano Wietnamowi, który zorganizuje 31. edycję igrzysk Azji Południowo-Wschodniej w 2021 roku.

Po pięciu minutach pokazów fajerwerków uroczystą noc zakończyła grupa Black Eyed Peas, śpiewając swoje największe przeboje.

Terminarz

Dyscypliny 
28 listopada 2018 roku Filipiński Komitet Organizacyjny ogłosił, że w programie igrzysk Azji Południowo-Wschodniej po raz pierwszy w historii pojawi się e-sport. W ramach nowej dyscypliny zostało rozegranych sześć medalowych konkurencji, po dwie na komputer osobisty, urządzenie mobilne oraz konsolę gier wideo. Zawody będą toczyć się m.in. w grach: Dota 2, StarCraft II, Arena of Valor, Mobile Legends: Bang Bang i Tekken 7.

Dyscypliny rozegrane na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej 2019:

Uczestnicy 
W igrzyskach wzięło udział 530 zawodników z jedenastu państw.

Klasyfikacja medalowa

Symbole 
W sierpniu 2018 roku przewodniczący komitetu organizacyjnego, Alan Peter Cayetano, zaproponował logo, które zostało skrytykowane przez społeczeństwo. Po dokonaniu poprawek tworzy ono teraz jedenaście okręgów w barwach Filipin ułożone w kształt jego granic. Symbolizują one jedenaście państw występujących w zawodach.

Na maskotkę wybrano „Pami”, która również została skrytykowana.

Oficjalnym hasłem igrzysk został „We win as one”.

Laureatka nagrody Tony Lea Salonga, filipiński artysta Ryan Cayabyab oraz wielokrotnie nagradzany pisarz i reżyser Floy Quintos połączyli siły w stworzeniu oficjalnej piosenki igrzysk. Zatytułowano ją „We Win As One”.

Przypisy

Linki zewnętrzne